Bitche steht für:
 Bitsch, französische Stadt im Département Moselle in der Region Grand Est
 Kanton Bitche, französischer Wahlkreis im Département Moselle und in der Region Grand Est
 District Bitche, ehemaliger französischer Distrikt um Bitsch (1790–1795)
 Pays de Bitche, Naturlandschaft im Osten Frankreichs im Département Moselle in der Region Grand Est
 Comté de Bitche, Territorium des Heiligen Römischen Reiches

Bitche ist der Familienname von:
 Henri Borel de Bitche (1893–1953), belgischer Diplomat

Siehe auch:
 Bitsch (Begriffsklärung)
 Bitch